Osoby o tym nazwisku:
 Jurij Csonka – ukraiński piłkarz
 Zsófia Csonka – węgierska strzelczyni